Beyeria — рід квіткових рослин родини молочайних (Euphorbiaceae). Ендемік Австралії.

Види 
Включає 24 види:
 Beyeria apiculata  Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria calycina  Airy Shaw 
 Beyeria cinerea  (Mull.Arg.) Benth.
 Beyeria cockertonii Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria constellata Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria cyanescens  (Mull.Arg.) Benth.
 Beyeria disciformis Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria gardneri  Airy Shaw
 Beyeria lanceolata Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria lapidicola Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria lasiocarpa  Mull.Arg.
 Beyeria latifolia  Baill. 
 Beyeria lechenaultii  (DC.) Baill. 
 Beyeria lepidopetala  F.Muell.
 Beyeria minor (Airy Shaw) Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria opaca  F.Muell. 
 Beyeria physaphylla Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria rostellata Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria similis  (Mull.Arg.) Benth.
 Beyeria simplex Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria subtecta  J.M.Black
 Beyeria sulcata Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria villosa Halford & R.J.F.Hend.
 Beyeria viscosa  (Labill.) Miq.

Примітки 

Кротонові
Роди квіткових